Флаг Уэльса представляет собой изображение красного дракона () на белом и зелёном фоне. Законодательно принят в 1959 году, хотя красный дракон являлся символом Уэльса с незапамятных (по распространённому представлению, римских) времён. Он ассоциируется с героем средневековых легенд королём Артуром. В Средние века (при династии Тюдоров) белый и зелёный цвета также ассоциируются с Уэльсом.

В 1807 году королевский флаг выглядел как красный дракон на зеленом холме и белом поле, в 1953 году «окрестности» были изменены на белое и зеленое поле с неизменным драконом и щитом, увенчанным короной, а в 1959 году флаг приобрел нынешний вид.

Это единственный из флагов частей Соединённого Королевства, не включённый в его флаг, что вызывает определённую критику.

Другие флаги Уэльса

Исторические флаги

См. также 
 Королевский знак Уэльса

Примечания

Ссылки 
 Флаг Уэльса на Fotw.net 

Флаг
Флаги-биколоры